Ушица — топоним в России и на Украине:

Река 
 Ушица — река в Тверской области России. 
 Ушица — река в Хмельницкой области Украины.

Населённый пункт 
 Ушица — село в Коростенском районе Житомирской области Украины.

См. также 
 Новая Ушица (значения)
 Старая Ушица — посёлок городского типа в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.